Výraz Wagenburg může mít následující významy:

geografický název
 původní název osady povolžských Němců v Rusku, nyní obec Privolnoje, v Krasnogvardějském rajónu a Stavropolském kraji
 Wagenburg (hrad), ruina středověkého hradu u Oberembrachu v kantonu Curych ve Švýcarsku
 název zámku ve městě Soultzmatt na levém břehu Rýna ve Francii

dopravní nebo obranný prostředek
 Wagenburg (muzeum), označení pro Muzeum císařských kočárů v rakouském Schönbrunnu ve Vídni
 Vozová hradba, německé označení, zejména v přeneseném smyslu (podobně jako boj proti větrným mlýnům)